Polisario kan henvise til flere artikler:
 Polisario - en befrielsesbevægelse i  Vest-Sahara.
 Polisario (film), en dokumentarfil fra 1978 om krigen i Vest-Sahara.